Pery Atlético Clube foi uma agremiação esportiva da cidade do Cubango, bairro de Niterói.

História 

Clube disputou o Campeonato Fluminense de Futebol em três oportunidades. Seu maior título foi o Campeonato Niteroiense de Futebol de 1959. Além disso, ganhou seis vezes a Liga Niteroiense de Desportos.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Niterói
Clubes de futebol fundados em 1943
Clubes de futebol extintos em 1970